Norina steht für:

 Norina, weibliche Hauptrolle in der Oper Don Pasquale
 Norina (Tiefdruckgebiet), Sturmtief in Deutschland 2010